Peti rang hrvatskog rukometnog prvenstva u sezoni 2008./09. su predstavljale lige koje su bile rang ispod Treće hrvatske rukometne lige.

Ljestvice

Županijska liga Zagreb

Međužupanijska liga Varaždin - Čakovec

Izvori 
 MRK Sesvete  sezona 2008./09. 
 Antun Bukovec: 50. obljetnica organiziranog igranja rukometa u Vratišincu, 2010., issuu.com

Poveznice 
 Dukat Premijer liga 2008./09.
 Dukat 1. HRL 2008./09.
 2. HRL 2008./09.
 3. HRL 2008./09.
 Hrvatski kup 2008./09.

2008-09
m-5